Чемпионат России по международным шашкам среди женщин 2005 года проходил в г. Ишимбае 1-10 октября

В основной и молниеносных программах победила чемпионка мира Тамара Тансыккужина, Уфа, мгр, а второе место завоевала гроссмейстер России Елена Мильшина, Ишимбай. Бронза в основной программе у международного мастера из Якутска Ирины Платоновой, в молниеносной — у мастера ФМЖД Олеси Абдуллиной (Уфа). В неофициальном командном зачёте у сб. Башкортостана 5 из 6 медалей — 2 золота, 2 серебра и бронза.

«Башнефть» — генеральный спонсор.

Контроль времени: 90 минут на 50 ходов и 30 минут до конца партии.

Примечания 

Чемпионаты России в 2005 году
Чемпионаты России по международным шашкам среди женщин
Соревнования по международным шашкам в Ишимбае
2005 год в шашках
Октябрь 2005 года
2005 год в Башкортостане